Luftsack steht für:

 Luftsack (Vogel), blasebalgähnliche Anhängsel der Lunge bei Vögeln
 Luftsack (Pferd), eine Erweiterung der Ohrtrompete bei Pferden
 einen Teil des Dudelsacks
 den Resonanzraum des Lautbildungsapparates bei Zikaden, siehe Zikaden#Lauterzeugung und Sinne.
 Airbag (deutsche Übersetzung)
 ein mobiles, aufblasbares Outdoor-Sofa zum Entspannen 

Siehe auch:
 Windsack (zur Bestimmung der Windrichtung und Windstärke)